Walter Blume:

Walter Blume (pilote)
Walter Blume (SS)